29-я стрелковая дивизия (29 сд) — воинское соединение РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Периоды вхождения в состав действующей армии:
 с 9 июля по 30 сентября 1943 года;
 с 15 октября 1943 по 20 февраля 1944 года;
 с 15 июня 1944 по 9 мая 1945 года.

История 
Соединение сформировано на базе 10-й и 68-й стрелковых бригад на основании Приказа Ставки Верховного Главного Командования № 46087 от 29 марта 1943 года.

Период формирования: с 1 мая 1943 года по 15 июня 1943 года.

Формировалась в Степном Военном Округе, 47 Армия.

Место дислокация при формировании: Ольховатский район (Воронежская область).

Принимает участие в Отечественной войне с 7 июля 1943 года. Отправлена на театр военных действий приказом командира 23-го стрелкового корпуса в состав Степного фронта. Части дивизии, совершив 300 километровый марш, занимают оборону на рубеже Алексеевка, Пожарный, Погореловка (4 км западнее г. Короча) Белгородское направление, имея задачу прикрыть сосредоточение армии. С 11 июля по 28 июля 1943 года части дивизии совершенствовали свои участки обороны в инженерном отношении, проводили боевую подготовку в готовности отражать атаки противника в направлении г. Белгород.

Принимала участие в Курской битве (Белгородское направление), в Невельско-Городокской, Полоцкой, Новосокольническо-Маевской, Шяуляйской и Мемельской наступательных операциях.

В ходе Полоцкой наступательной операции (29 июня — 4 июля 1944) дивизия совместно с другими частями 1-го Прибалтийского фронта 4 июля освободила город Полоцк, за что 23 июля ей было присвоено почётное наименование «Полоцкая». 26 июля 1944 года её также наградили орденом Суворова.

Войну дивизия закончила участием в блокаде курляндской группировки противника.

После войны дивизия переведена в Приволжский военный округ. В ходе послевоенного сокращения Вооружённых Сил СССР в 1946 году дивизия была переформирована в 10-ю отдельную стрелковую бригаду.

28 октября 1953 года бригада была развёрнута в 63-ю механизированную дивизию.

4 июня 1957 года дивизия переформирована в 110-ю мотострелковую дивизию. 6 февраля 1965 года ей возвращён номер времён Великой Отечественной войны и дивизия стала именоваться 29-й мотострелковой дивизией. В 1980-х годах 29-я мотострелковая дивизия находилась в составе 5-й общевойсковой армии.

Состав

1943 год 
 106-й стрелковый Краснознамённый полк
 128-й стрелковый ордена Суворова полк
 302-й стрелковый ордена Кутузова полк
 77-й артиллерийский Краснознамённый полк
 125-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 104-й разведывательный батальон
 78-й сапёрный батальон
 124-й отдельный батальон связи (702-я отдельная рота связи)
 58-й медико-санитарный батальон
 123-я отдельная рота химзащиты
 144-я автотранспортная рота
 458-я полевая хлебопекарня
 923-й дивизионный ветеринарный лазарет
 2118-я полевая почтовая станция
 1768-я полевая касса Госбанка

1988 год 
 управление
 185-й танковый Краснознамённый полк (Троицкое);
 402-й мотострелковый полк (Платоновка);
 436-й мотострелковый ордена Суворова полк (Сергеевка);
 438-й мотострелковый полк (с. Камень-Рыболов);
 77-й артиллерийский Краснознамённый полк (Платоновка);
 1040-й зенитный ракетный полк (Троицкое);
 отдельный ракетный дивизион (с. Камень-Рыболов)
 отдельный противотанковый дивизион (с. Камень-Рыболов);
 138-й отдельный разведывательный батальон (с. Камень-Рыболов);
 1132-й отдельный батальон материального обеспечения (с. Камень-Рыболов);
 отдельный ремонтно-восстановительный батальон (с. Камень-Рыболов);
 91-й отдельный инженерно-сапёрный батальон (с. Троицкое);
 560-й отдельный батальон связи (с. Камень-Рыболов);
 116-й батальон химзащиты (с. Камень-Рыболов);
 148-й медицинский батальон (с. Камень-Рыболов);

Полное наименование 
29-я стрелковая Полоцкая ордена Суворова дивизия

Подчинение

Командование 
Командиры дивизии
 Ивановский, Николай Михайлович (1 мая — 2 сентября 1943), гвардии полковник.
 Карпелюк, Андрей Иосифович (1 сентября — 21 октября 1943), подполковник.
 Штейман, Яков Львович (21 октября 1943 — 22 июня 1944), полковник, .
 Макарьев, Александр Константинович (21 июня — 4 декабря 1944), полковник, .
 Мищенко, Николай Михайлович (12 — 27 декабря 1944), генерал-майор.
 Русаков, Николай Александрович (11 февраля 1944 — март 1946), гвардии полковник.
 Дзабахидзе, Валериан Сергеевич (июль 1946 — 31 декабря 1948), генерал-майор.
 Лихов, Гавриил Васильевич (31 декабря 1948 — 23 ноября 1951), генерал-майор.
 Котов, Виктор Филиппович (28 октября 1953 — 5 ноября 1956), генерал-майор танковых войск.
 Клесов, Пётр Иванович (5 ноября 1956 — 24 июня 1960), полковник, .
 Юрков, Борис Павлович (16 сентября 1960 — 20 марта 1965), полковник, .
 Боград, Пётр Львович (20 марта 1965—1970), полковник, .

Начальники штаба дивизии
 Шугай, Прокофий Гаврилович, подполковник
 Рубан, Пётр Константинович, полковник (сентябрь 1943 — февраль 1944)
 Раков, Степан Семёнович полковник

Награды 
 10 июля 1944 года —  Орден Суворова III степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками по прорыву Витебского укреплённого района, а также за овладение городом Витебск, проявленные при этом доблесть и мужество.
 23 июля 1944 года — почётное наименование «Полоцкая» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 0204 от 23 июля 1944 года за отличие в боях за освобождение Полоцка;

Награды частей дивизии:
 106-й стрелковый Краснознамённый полк
 128-й стрелковый ордена Суворова полк
 302-й стрелковый ордена Кутузова полк

Отличившиеся воины дивизии 
  Бабичев, Виктор Алексеевич, старшина, командир орудия 125-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона.

Известные люди, служившие в дивизии 
  Кабаидзе, Владимир Павлович, Герой Социалистического Труда (5.07.1985), лауреат Государственной премии СССР, генеральный директор Ивановского станкостроительного объединения имени 50-летия СССР. Воевал в составе 106-го стрелкового полка дивизии.

Примечания

Литература 
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть первая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 428 с. — ISBN 978-601-7887-31-5. — С.141—142.

Ссылки 
 Василий Щегольков. 302 стрелковый полк. 
 29 сд в ходе Шяуляйской операции (карта). 
  29 стрелковая дивизия на сайте «Память народа 1941—1945» 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Мотострелковые дивизии Российской Федерации